В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Los Angeles 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (фінал)
 Кріс Еверт (переможниця)
 Трейсі Остін (півфінал)
 Грір Стівенс (півфінал)

 Енн Кійомура (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Керрі Рід (2-ге коло)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships